en métallurgie, la billette, un demi-produit moulé servant à l'obtention de produits longs (fils, barres, profilés…) ;
 en héraldique, une billette est un petit meuble de forme rectangulaire posé verticalement ;
 en architecture, une billette est un élément décoratif ;

Nom de famille 

 Vincent Samuel Billette de Villeroche (1729-1811), un député aux États généraux puis à l'Assemblée constituante pour la sénéchaussée de Carhaix, Châteaulin et Quimperlé.
 Geneviève Billette (1971-), une écrivaine québécoise.
 Stéphane Billette, homme politique québécois.
 Pierre-Yves Billette (1987-), un monocycliste artistique français.

Toponyme
 La rue des Billettes, une ancienne rue de Paris.
 Le cloître et l'église des Billettes, des édifices religieux situés au 24, rue des Archives dans le  de Paris.